Le Hon est un patronyme porté notamment par :

 Charles Le Hon (1792-1868), homme politique belge ;
 François Le Hon (1768-1840), homme politique belge ;
 Léopold Le Hon (1832-1879), homme politique français.

Homonymie de patronyme